Noviello – cognome italiano
 Domenico Noviello – imprenditore italiano